Новгородское наместничество — административно-территориальная единица в Российской империи в 1776—1796 годах. Административный центр — Новгород. Создано 24 августа 1776 года на основе Новгородской губернии. Первоначально было разделено на 2 области, делившиеся на 15 уездов:
 Новгородская область
 Белозерский уезд
 Боровичский уезд
 Валдайский уезд
 Кирилловский уезд
 Крестецкий уезд
 Новгородский уезд
 Новоладожский уезд
 Старорусский уезд
 Тихвинский уезд
 Устюжно-Железнопольский уезд
 Олонецкая область
 Олонецкий уезд
 Вытегорский уезд
 Каргопольский уезд
 Паданский уезд
 Петрозаводский уезд.

4 ноября 1777 года в Новгородской области был образован Череповецкий уезд. 

11 декабря 1781 года указом Екатерины II деление наместничества на области было отменено. При этом Олонецкую область, а также Новоладожский уезд, были переданы в Санкт-Петербургскую губернию.

12 декабря 1796 года преобразовано снова в Новгородскую губернию.

Примечания

Источники 
 «Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской Империи»: в 2 т. — Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. — Т. И.
 Тархов С. А. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет // «География». — № 15. — 2001.
 «Атлас Российской Империи». — Москва: Типография Сытина, 1792.

Наместничества Российской империи
История России